Lieberman, Liebermann, eller Liberman är namn som härstammar från ordet Lieb som på tyska betyder kära eller ärade (dear, beloved på engelska). Liebermann kan syfta på:

Liebermann 
 Felix Liebermann, historiker
 Leo Liebermann, kemist
 Lowell Liebermann, kompositör
 Max Liebermann (1847–1935), tysk konstnär
 Rolf Liebermann (1910–1999), schweizisk kompositör och dirigent

Lieberman 
 Avigdor Lieberman
 Jeff Lieberman (född 1947)
 Joe Lieberman, senator
 Jon Lieberman, reporter 
 Lou Lieberman, politiker
 Nancy Lieberman

Liberman 
 Alexander Liberman, konstnär
 Alvin Liberman, professor 
 Anatoly Liberman, professor 
 Evsei Liberman, ekonom
 M. Charles Liberman, professor 
 Mark Liberman, professor 
 Paul Liberman, judisk ledare
 Tetiana Liberman

Referenser

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn